Ratner ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Ratner, kanadischer Schauspieler und Regisseur
 Brett Ratner (* 1969), US-amerikanischer Filmregisseur
 Bruce Ratner (* 1945), US-amerikanischer Bauunternehmer
 Buddy Ratner (* 1947), US-amerikanischer Chemiker und Biomaterialforscher
 Jewgenija Moissejewna Ratner (1886–1931), russische Revolutionärin und Ökonomin
 Malena Ratner (* 1995), argentinische Schauspielerin und Tänzerin
 Marina Ratner (1938–2017), US-amerikanische Mathematikerin
 Mark A. Ratner (* 1942), US-amerikanischer Chemiker
 Michael Ratner (1943–2016), US-amerikanischer Jurist sowie Bürger- und Menschenrechtsaktivist
 Payne Ratner (1896–1974), US-amerikanischer Politiker
 Sarah Ratner (1903–1999), US-amerikanische Biochemikerin

Ratner bezeichnet:

 Ratner Group, ehemaliger Name (1949–1993) der Signet Jewelers Limited

Siehe auch:
 Rathner
 Rattner
 Radner